Bartolomeu Bueno, o Moço (c. 1585 - 1638) - famoso bandeirante, irmão de Amador Bueno de Ribeira e de Francisco Bueno
Bartolomeu Bueno da Silva (pai) - primeiro "Anhanguera", explorador sertanista brasileiro; seu filho, homônimo, também participou de expedições territoriais no período colonial
Bartolomeu Bueno da Silva - segundo "Anhanguera", explorador e sertanista bandeirante

Desambiguação